Луи́ Рено́: 
 Рено, Луи (1843—1918) — французский юрист, лауреат Нобелевской премии мира.
 Рено, Луи (1877—1944) — французский промышленник, основатель компании «Рено».